Kim Dzong Nam (ur. 10 maja 1971 w Pjongjangu, zm. 13 lutego 2017 w Kuala Lumpur) – najstarszy syn Kim Dzong Ila, zmarłego w 2011 przywódcy Korei Północnej.

Życiorys 
Kim Dzong Nam urodził się w Pjongjangu. Jego matką była Sŏng Hye Rim, pierwsza kobieta, z którą Kim Dzong Il miał potomstwo. Z powodu utrzymywania przez ojca swojego związku z Sŏng w tajemnicy przed Kim Ir Senem, Kim Dzong Nam został wysłany do siostry matki, która nauczała go w domu.

W latach 1982–1985 Nam uczył się w Szkole Francuskiej we francuskiej ambasadzie w Moskwie w ZSRR. Mieszkał w tym czasie w kompleksie rezydencji dyplomatycznych, mając do dyspozycji dwóch ochroniarzy. W czasie nauki w Moskwie używał pseudonimu „Ri Ch'ŏl”. Następnie studiował informatykę w Szwajcarii.

W 1988 r. został przewodniczącym Narodowego Komitetu Komputerowego, a w 1995 r. mianowano go generałem i szefem wywiadu. W 1998 r. objął kluczową posadę w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, co promowało go jako przyszłego lidera. Stanął także na czele Komitetu Informatycznego KRLD, którego celem był rozwój technologii informatycznych. W styczniu 2001 r. towarzyszył ojcu w podróży do Szanghaju, gdzie miały miejsce rozmowy koreańsko-chińskie na temat przemysłu IT.

Wielokrotnie bywał w Makau, uczęszczał do kasyn, luksusowych hoteli i barów, korzystając z pieniędzy przysyłanych przez ojca. W maju 2001 roku Kim Dzong Nam został aresztowany w porcie lotniczym Narita, w Japonii, w towarzystwie dwóch kobiet i 4-letniego chłopca, którego zidentyfikowano jako jego syna. Podróżował, posługując się dominikańskim paszportem i pod chińskim imieniem Pang Xiong („gruby miś”). Po kilkudniowym zatrzymaniu został deportowany do Chin. Tłumacząc swoją podróż, Nam stwierdził, że jechał do Tokyo Disney Resort. Incydent ten spowodował odwołanie planowanej wizyty Kim Dzong Ila w Chinach. Według japońskiej prasy Nam odbył już wcześniej trzy tajne wizyty do Japonii, spędzając większość czasu w barach i „łaźniach” z prostytutkami. Po incydencie w Japonii pozycja Nama jako następcy ojca drastycznie spadła na korzyść młodszego przyrodniego brata, Kim Dzong Czola.

Po zajściu został wygnany z kraju, wykluczony z sukcesji i pozostał w Chinach. Prawdopodobnie zdarzenie nie było przyczyną wykluczenia z sukcesji, a ostatnim z wielu czynników, które o tym zdecydowały. W lutym 2007 w chińskiej prasie pojawiły się doniesienia, iż Kim Dzong Nam od trzech lat żył incognito w Makau. W Makau Nam miał willę na drogim osiedlu dla chińskich biznesmenów, w której mieszkał z żoną i dwójką dzieci, oraz mieszkanie w centrum; był także posiadaczem rezydencji w Pekinie. Aż do śmierci Kim Dzong Il zapewniał przebywającemu w Chinach synowi utrzymanie, wstrzymał je dopiero jego następca, Kim Dzong Un. W następnych latach znajdował się prawdopodobnie pod ochroną i na utrzymaniu Chin. W latach 2010–2011 trzy razy dokonywano nieudanych zamachów na jego życie.

W 2012 r. wydano książkę Nama pt. „Mój ojciec, Kim Dżong Il, i ja”; w nielicznych wywiadach opowiadał się za ewolucyjną demokratyzacją Korei Północnej. Jednocześnie odżegnywał się od posiadania ambicji politycznych. W tym samym roku miał miejsce nieudany zamach na jego życie zlecony przez władze północnokoreańskie.

Śmierć 
13 lutego 2017 r. został zamordowany w Kuala Lumpur przez dwie kobiety (Indonezyjkę i Wietnamkę), które na lotnisku prysnęły mu w twarz trucizną VX. Władze Korei Północnej obciążyły odpowiedzialnością za śmierć Kima rząd Malezji. Północnokoreańskie oskarżenia i sam fakt organizacji zamachu przez północnokoreańską ambasadę spowodował kryzys w stosunkach dwustronnych, w tym m.in. odwołanie malezyjskiego ambasadora w Pjongjangu. Indonezyjce Siti Aisyah i Wietnamce Đoàn Thị Hương postawiono zarzut zabójstwa.

Drzewo genealogiczne

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Zdjęcia Kim Jong-nama w serwisie Yahoo
 , TIME, 23 czerwca 2003.
 , ITCC, maj 2005.
 Kim Jong Nam – Leadership Succession, GlobalSecurity.org.

Członkowie rodziny najwyższych przywódców Korei Północnej
Urodzeni w 1971
Ludzie urodzeni w Pjongjangu
Zmarli w 2017
Ofiary zabójstw